Politik je lahko:
 politik - javna oseba, ki se ukvarja s politiko oz. urejanjem javnih zadev
 Politik (Πολιτικός) - Platonovo delo